Nhlapo ist der Familienname folgender Personen:
 Sisifo Nhlapo (* 1987), südafrikanischer BMX-Rennfahrer
 Siyabonga Nhlapo (* 1988), südafrikanischer Fußballspieler